Slunce může být:
 Slunce

Slunce je součástí názvu článků
 Východ slunce
 Západ slunce
 Zatmění Slunce
 Jádro Slunce
 Půlnoční Slunce – jev vyskytující se za polárním kruhem
 Vedlejší Slunce – meteorologický jev, odborně označovaný jako parhelium
 Ludvík XIV., král Slunce
 Den Slunce – národní osvětová kampaň v Rakousku
 Kamenná slunce – Národní přírodní památka v CHKO České středohoří 
 Myšenecká slunce – přírodní památka ve vsi Myšenec, okres Písek
 Požehnání slunce – židovský obřad

stavby a lokality
 Pyramida Slunce – třetí největší pyramida na světě nacházející se v lokalitě Teotihuacán, Mexiko
 Dům U Zlatého slunce (Plzeň)
 Zlaté Slunce (Břežany I)

umění
 Imprese, východ slunce obraz Claude Moneta
 Nahé slunce – román Isaaca Asimova
 Posel slunce – dobrodružný román Wilbura Smitha
Slunce (Vladislav Gajda) – socha před Fakultní nemocnicí Ostrava
 Tajné slunce – česká hudební skupina z Prahy
 Ze slunce zrození – sci-fi povídka Arthura C. Clarka

zahraniční filmy
 Andělé Slunce – brazilský film z roku 2006
 Krvavé slunce – western z roku 1971
 Říše slunce – americký válečný film z roku 1987
 Slzy slunce – americký film z roku 2003
 Západ slunce (film) – americký akční film z roku 1988
 Zuřivé slunce, bouřlivé nebe – mexický film z roku 2008

české filmy
 Čtyři slunce – český film z roku 2012
 Slunce, seno, jahody – česká komedie z roku 1983
 Slunce, seno a pár facek – česká komedie z roku 1989
 Slunce, seno, erotika – česká komedie z roku 1991
 Sluneční stát – česko-slovenský film z roku 2005
 Temné slunce – český film z roku 1980
 Odborný dohled nad východem Slunce – český film z roku 2014

Související články 
 Slunečná (rozcestník)
 Sluneční – rozcestník
 Slunéčkovití